Vareš je lahko:
 Vareš Majdan (Bosna in Hercegovina)
 Vareš (Bosna in Hercegovina)